František Jelínek (* 3. září 1960 Moravský Krumlov) je bývalý český hokejový brankář.

Hokejová kariéra 
V československé lize chytal za TJ Zetor Brno a Duklu Trenčín. Odchytal 10 ligových sezón, nastoupil ve 104 ligových utkáních. V nižších soutěžích chytal i za TJ Lokomotiva Ingstav Brno a TJ TŽ Třinec.

Klubové statistiky

Externí odkazy 
 
 Od Rudé hvězdy ke Kometě
 Nejlepší hráč Komety všech dob

Českoslovenští lední hokejisté
Čeští lední hokejisté
Českoslovenští hokejoví brankáři
Čeští hokejoví brankáři
Hráči HC Kometa Brno
Hokejisté HC Dukla Trenčín
Hráči SK Královo Pole
Hráči HC Třinec
Narození 3. září
Narození v roce 1960
Narození v Moravském Krumlově
Muži